Генна́дий Емелья́нов:
 Емельянов, Геннадий Арсентьевич (1931—2000) — советский и российский писатель.
 Емельянов, Геннадий Васильевич (1940—2021) — советский и российский генерал-лейтенант.
 Емельянов, Геннадий Егорович (род. 1957) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.